Synoptisk kan avse:

Synoptiska evangelier – de tre evangelierna Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet
SYNOP, – en meteorologisk observation av väderparametrar